Einach ist der Ortsname von:

 Einach (Gengenbach), Wohnplatz der Stadt Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Einach (Gemeinde Stadl-Predlitz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Einbach